Неструктурный белок 2 (NS2) — вирусный белок вируса гепатит С размером 27 кДа, гидрофобный мембранный протеин. Основная роль неизвестна, белок проявляет активность в роли цистеиновой протеазы, производящей протеолиз на границе белков NS2 и NS3. Данная протеаза стимулируется кофакторным доменом — первыми 180 аминокислотными остатками следующего белка, NS3.

Примечания

Ссылки 
 РЕКОМБИНАНТНЫЕ ВАРИАНТЫ ВИРУСА ГЕПАТИТА С ТИПА 2k/1b НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ , дисс. к.б.н. 2015, стр 17-18

Вирусные белки
Незавершённые статьи по вирусологии
Гепатит C